Wheatstone ist der Familienname von:
 Charles Wheatstone (1802–1875), britischer Physiker

Sonstiges:
 Wheatstone-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Kap Wheatstone, Kap an der Borchgrevink-Küste, Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Wheatstonesche Messbrücke, elektrische Messeinrichtung